Lütje ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Lütje-Klose (* 1962), deutsche Sonderpädagogin und Hochschullehrerin
 Hanna Lütje (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Michael Lütje (* 1966), deutscher Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Susanne Lütje (* 1970), deutsche Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Lüthje